Ante Starčević može biti:
 Ante Starčević, hrvatski političar – Otac domovine
 Ante Starčević (kipar), hrvatski kipar
 Ante Starčević (Hajduk), hrvatski liječnik, zdravstveni i športski dužnosnik

Vidi i:
 Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević
 Hrvatska čista stranka prava – dr. Ante Starčević
 Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine